Un recours pour excès de pouvoir est une voie de recours juridictionnel contre une décision administrative soupçonnée d'abus de pouvoir. Elle existe dans plusieurs pays :

France 
 Recours pour excès de pouvoir en France.

Monaco 
 Recours pour excès de pouvoir à Monaco.

Québec 

En droit québécois, face à un excès de compétence d'un tribunal administratif, il est possible de demander le contrôle judiciaire par la Cour supérieure en vertu des articles 34 et 529 du Code de procédure civile, dans le respect des limites imposées par la loi.

Notes et références

Voir aussi 
 Abus de pouvoir
 

Droit administratif
Pouvoir (droit)